FK Krasnodar (ruski: Футбольный клуб Краснодар) ruski je nogometni klub iz Krasnodara koji se natječe u Ruskoj Premijer ligi. Klub je osnovan 22. veljače 2008. godine.

Krasnodar u europskim natjecanjima

Vanjske poveznice 

 Službena web stranica

Krasnodar